Le Poème Harmonique е музикален ансамбъл основан от Винсент Дюместр (Vincent Dumestre) за да пресъздава и представя най-вече ренесансова музика, особено тази от 17 век. Използвайки редки инструменти, като теорбо (theorbo), лирон (lirone), тиорбино (tiorbino), арфа трипла (arpa tripla), Le Poème Harmonique си поставя за цел да улови автентичната душевност на старата музика. Особено характерно за състава е специфичното вокално звукоизвличане, допълващо класическият начин на пеене с вибрато, напомнящо фолклорните изпълнения от епохата на композициите. Специален интерес за ансамбъла представляват френските и италиански сакрални творби и мадригали от началото на седемнадесетото столетие. Le Poème Harmonique също обучава певци в сътрудничество с Центъра за барокова музика на Версай (Centre de Musique Baroque at Versailles). Групата прави записи със звукозаписната компания Alpha Productions, радвайки се на успех и популярност сред ценителите.

Съставът Le Poème Harmonique що се отнася до своята изследователска работа върху старата музика, наподобява един от най-бележитите състави за такава музика Хесперион ХХ (Hesperion XX), начело на който стои прославеният изпълнител на виола де гамба Хорди Савал (Jordi Savall).

Дискография

Студийни албуми

DVD

Полезни връзки 
 Homepage
 Goldberg Magazine 
 Постинг във форума на dir.bg

Камерни оркестри
Френски музикални групи
Основани във Франция през 1998 година